Die Q School 2012/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2012/13. Es wurde vom 19. bis 23. Mai 2012 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 115 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2012/13 und 2013/14 erhielt und somit im dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten musste.

Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

 Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2011/12 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem "" gekennzeichnet.
 Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder internationale Meisterschaften), sind mit einem "" gekennzeichnet.
 Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2012/13 qualifiziert waren, sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2012 2
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Sheffield